Редіул-Маре:

Редіул-Маре (Дондушенський район), Молдова
Редіул-Маре (Окницький район), Молдова